

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Ayoub Mohamed Farhi (1992-), footballeur algérien ;
Daniel Farhi, (1941-2021), rabbin libéral français ;
 Emmanuel Farhi, (1978-2020), économiste français ;
 Eglal Farhi, (1922-2019), directrice du New morning ;
 Gabriel Farhi, (1968- ), rabbin libéral français ;
 Jean-Claude Farhi, (1940-2012), sculpteur français ;
 Naima Farhi, (1976- ), femme politique algérienne ;

Homonymie de patronyme